Reggio Calabria (stad)
Reggio Calabria (provincie) (1817–2017)
Reggio Calabria (metropolitane stad)
Ronde van Reggio Calabria
Aartsbisdom Reggio Calabria-Bova

Zie ook 
 Calabria, doorverwijspagina